

Шарпсбург — місто, штат Джорджія
 Шарпсбург — місто, штат Айова
 Шарпсбург — місто, штат Кентуккі
 Шарпсбург — місто, штат Меріленд
 Шарпсбург — місто, штат Північна Кароліна
 Шарпсбург — місто, штат Пенсільванія